Robert Adams se poate referi la:
 Robert Adams - un sculptor britanic (1917-1984)
 Robert Adams - un armurier britanic (1809–1880), inventatorul revolverului cu dublă acțiune